Bacău (stad), een stad in Roemenië
District Bacău, het district waar die stad in ligt